Сборная Канады стала чемпионом на чемпионате мира по хоккею с шайбой 2007 года. Это стал восемнадцатый чемпионский титул для сборной Канады.

Во всех девяти проведенных на чемпионате матчах сборная Канады одержала победу, лишь единожды переведя игру в дополнительное время. В квалификационный раунд команда вышла с первого места группы С (Ц). В квалификационной квалификационной группе F (Ф) сборная Канады также заняла первое место. За девять игр сборная Канады забросила 41 шайбу, пропустив 18. Таким образом, разница забитых и пропущенных шайб составила +23. Матчи с участием сборной Канады посетило около 58 300 зрителей.

Состав 
Главный тренер: Энди Мюррей

Матчи

Предварительный раунд

Квалификационный раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Статистика 
 Лучшими бомбардирами Мэттью Ломбарди и Рик Нэш, которые забросили по шесть шайб. Ещё двое игроков забросили по пять шайб.
 Лучшим ассистентом сборной стал Дион Фанеф, который сделал 8 результативных передач. Двое смогли сделать по шесть передач, а еще пять сделали пять передач.
 Больше всех очков по системе «гол+пас» набрал Мэттью Ломбарди, который заработал 10 очков. Ещё трое игроков набрали по 9 очков.
 «Самым отъявленным хулиганом» сборной Канады стал Ши Уэбер, который набрал 31 минуту штрафа.
 Наиболее полезными игроками по системе +/- стали Рик Нэш и Кори Мерфи, которые заработали +7 очков. Единственное отрицательное значение по системе +/- стало −2 очка, которые заработал Уильямс Джастин.
 Два вратаря сборной Канады провели приблизительно равное время на площадке: Дуэйн Ролосон провёл 240 минут 23 секунды, а Кэм Уорд — 240 минут ровно. Чуть более надёжным вратарём стал Кэм Уорд, который отразил 99 бросков из 108, что составляет 91.67 %. На полпроцента менее надёжным стал Дуэйн Ролосон, который отразил 102 из 112 бросков.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира 2007
 Сборная Канады на ihwc.net
 Сборная Канады на Спорт-Экспресс

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2007
Спорт в Канаде в 2007 году
Сборная Канады по хоккею с шайбой